Goerg ou Goërg est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Édouard Goerg (1893-1969), peintre et graveur français
Jacques Goërg (1815-1890), homme politique français
, producteur de champagne français
Sacha Goerg (né en 1975), dessinateur suisse de bandes dessinées

Homonymie de patronyme